Hope Point ist der Name folgender Landspitzen:

 Hope Point (Südgeorgien) im Südatlantik
 Hope Point (Bertha Island) im William-Scoresby-Archipel, Antarktis